Аль-Масрі — один із найпопулярніших єгипетських футбольних клубів.

 Абу Айюб аль-Масрі (1968—2010) єгипетський терорист, радикальний ісламіст.
 Абу Мухсін аль-Масрі (* 1958) був другим керівником Аль-Каїди і верховним лідером Аль-Каїди на Індійському субконтиненті.
 Абу Усама аль-Масрі (1973—2018) — єгипетський терорист, ісламський проповідник.
 Абу Хамза аль-Масрі (* 1958) — один з ідеологів радикального ісламізму.
 Муніб аль-Масрі (* 1934) — палестинський промисловець і філантроп.
 Саїд аль-Масрі (1955—2010) — як стверджується, виконував обов'язки фінансового керівника Аль-Каїди.
 Надер аль-Масрі (* 1980) — палестинський олімпійський спортсмен-бігун.
 Сама аль-Масрі (* 1976) — єгипетська актриса, співачка і танцівниця.
 Самер аль-Масрі (* 1969) — сирійський актор.
 Тахер аль-Масрі (* 1942) — йорданський політик, 55-й Прем'єр-міністр Йорданії (1991).
 Халед аль-Масрі (* 1963) — громадянин Німеччини та Лівану, який був помилково викрадений поліцією Македонії.
 Хамді аль-Масрі (* 1983) — сирійський футболіст, захисник і півзахисник.
арабські прізвища